Rollatore – attrezzo per confezionare sigarette
 Rollatore – tipo di deambulatore con ruote